Raszewski, Raszewska – polskie nazwisko, pierwsza wzm. w 1394, od nazw miejscowych Raszewo, Raszewy, Raszów (kilka wsi). Herbarze wymieniają kilka rodów szlacheckich o tym nazwisku, byli to Raszewscy herbu: Grabie, Grzymała II, Ostoja i Wąż. Nazwisko to nosi w Polsce przez ponad 2100 osób.

Osoby noszące to nazwisko:
 Józef Raszewski (ur. 3 grudnia 1936 w Zduńskiej Woli, zm. 28 listopada 2011 w Gdańsku) – działacz opozycyjny w PRL.
 Kazimierz Raszewski (ur. 29 lutego 1864, majątek Jasień, pow. Kościan, zm. w styczniu 1941, Poznań) – podpułkownik huzarów Armii Cesarstwa Niemieckiego i generał broni Wojska Polskiego.
 Antoni Raszewski (1825-1874) – aktor lwowski i krakowski
 Zbigniew Raszewski (ur. 5 kwietnia 1925 w Poznaniu, zm. 7 sierpnia 1992 w Warszawie) – polski historyk teatru, pisarz
 Zbigniew Raszewski (ur. 9 marca 1968) – polski hokeista, reprezentant Polski
 Zbigniew Raszewski (ur. 29 kwietnia 1948) - prof. dr hab. inż, wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej
 Dmitrij Raszewski (ur. 9 października 2000) – rosyjski hokeista, reprezentant Polski

Przypisy 

Polskie nazwiska